Eerste Concilie van Lyon in 1245
 Tweede Concilie van Lyon in 1274